Gabaldon oder Gabaldón ist der Familienname folgender Personen:

 Diana Gabaldon (* 1952), US-amerikanische Autorin
 Isauro Gabaldon (1875–1942), philippinischer Politiker
 Paca Gabaldón (* 1949), spanische Schauspielerin

Gabaldon oder Gabaldón ist der Name folgender Orte:

 Gabaldon (Nueva Ecija), eine Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Nueva Ecija
 Gabaldón (Spanien), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Cuenca